Teodorówka peut désigner

Toponymie
en Pologne :
de la voïvodie de Mazovie
 Teodorówka est un village 
de la voïvodie de Basses-Carpates
 Teodorówka est un village 
de la voïvodie d'Opole
 Teodorówka est un village 
de la voïvodie de Lublin
 Teodorówka est un village de la gmina de Biłgoraj
 Teodorówka est un village de la gmina de Frampol